Дао () — китайское клинковое однолезвийное оружие.

Чаще всего под дао (с указанием его типа, например, нювэйдао — дао «бычий хвост», люедао — дао «ивовый лист», водао — японский меч, чандао — «длинный меч», чжаньмадао — «меч, разрубающий лошадь»,  — «поясной дао», шоудао) понимаются однолезвийные фальшионы, сабли и палаши, как одноручные, так и двуручные. Также в качестве значащего элемента слово дао входит в состав названий древкового оружия — гуань дао, чуаньвэйдао, яньюэдао, дадао ( — «большой меч», разновидность китайской алебарды, представляющей собой клинок шоудао на древке, превышающем длину клинка) и т. д.

В качестве значащего элемента этот же иероглиф входит и в название некоторых специфических видов оружия китайских боевых искусств (например, багуадао), однако в данном случае он означает всего лишь наличие заточки по одному из краев данного предмета вооружения.

Японские катаны записываются абсолютно тем же самым иероглифом , который по китайски читается дао, а по японски в зависимости от контекста и как катана, и как то.

Европейскими аналогами дао являются фальшион, похожий на классический дао, и палаш, похожий на солдатский дао эпохи Хань.

Ссылки 

 
 
 
 

Боевые искусства Китая
Клинковое оружие Китая